Дмитрий Петрович Сердюченко () — советский учёный-минералог, петрограф, геохимик, профессор, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился  года в городе Новочеркасске.

В 1928 году окончил геологическое отделение горного факультета Донского политехнического института.

Работал в Донском политехническом институте в кабинете прикладной геологии и минералогии

В 1931 году был допрошен ОГПУ по делу об аресте профессоров Института.

С 1932 года — доцент, с 1935 года — профессор и заведующий кафедрой в Ростовском государственном университете.

Арестован 29 апреля 1938 года. Осужден 23.07.1938 ОСО при НКВД СССР по обвинению в участии в контрреволюционной организации на 5 лет ИТЛ. Прибыл в Ухтижемлаг 24.10.1940 из Краслага. Работал петрографом в ЦНИЛ Ухткомбината. Освобождён 05.03.1944, до 1946 г. оставался там же как вольнонаёмный.

В 1946—1960 годах работал в Совете по изучению производительных сил АН СССР.

Доктор геолого-минералогических наук (1950).

С 1960 года заведующий отделом в Институте минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ).

Скончался 8 сентября 1990 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды и премии 
 Лауреат Государственной премии СССР 1970 года (в составе коллектива) — за 3-томную монографию «Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких металлов».

Публикации 
 Хлориты, их химическая конституция и классификация [Текст]. — [Москва] : Изд-во Акад. наук СССР, [1953]. — 340 с., 11 л. ил. : ил.; 26 см. — (Труды Института геологических наук/ Акад. наук СССР. Минерально-геохимическая серия; Вып. 140; (№ 14)).
 Полезные ископаемые Северо-Кавказского края и проблема их практического использования [Текст] / Д. П. Сердюченко. — Ростов н/Д : Сев. Кавказ, 1932 (гостип. им. Коминтерна). — 64 с., 1 отд. вкл. л. карт. : ил.; 21х15 см.
 Биогенно-эвапоритовые рудные месторождения и породы докембрия / Д. П. Сердюченко; Отв. ред. Л. Н. Овчинников. — М. : Наука, 1985. — 175 с.; 21 см.
 Старокрымский графитоносный район [Текст] : Петрологич. исследование… / Д. П. Сердюченко ; ГГУ НКТП СССР. Всес. науч.-иссл. ин-т минерального сырья. — Москва ; Ленинград : Онти. Глав. ред. геол.-развед. и геодезич. лит-ры, 1935 (М. : Центр. тип. им. К. Ворошилова). — Обл., 120 с., 12 вкл. л. ил. : черт., карт.; 25х18 см.
 Граниты Южного Тимана и их акцессорные минералы [Текст] / Акад. наук СССР. Совет по изучению производит. сил. Сектор минерально-сырьевых ресурсов. — Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. — 104 с. : ил.; 26 см.
 Людвигитовая минерализация и (Fe-B-TR)-парагенез в древних платформах [Текст] / Л. П. Сердюченко, А. В. Глебов, В. А. Павлов ; Акад. наук СССР. Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. — Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. — 135 с. : ил., карт.; 26 см.
 Железные руды Южной Якутии [Текст] : Геология, минералогия, генезис и промышленное значение / Акад. наук СССР. Совет по изучению производит. сил ; Д. П. Сердюченко, А. В. Глебов, М. И. Каденская и др. — Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. — 519 с., 6 л. табл. : ил.; 27 см.
 Редкие элементы в породах различных метаморфических фаций [Текст] / Д. П. Сердюченко, Б. Г. Лутц, Д. А. Минеев и др. ; АН СССР. М-во геологии СССР. Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. — Москва : Наука, 1967. — 200 с. : ил.; 21 см.

Примечания

Литература 
 Ежегодник БСЭ, 1971
 Профессора естественно-научных факультетов и институтов Ростовского государственного университета: (Биобиблиографический справочник: 1915—2005 гг.). — изд. 2-е, испр. и доп. — Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 2005.
 Геологи Нижнего Дона: К 300-летию геолог. службы России: [Справ. персон. ]/ М-во природ. ресурсов РФ, Ком. природ. ресурсов по Рост. обл. , Рост. регион. отд-ние Рос. геолог. о-ва; Гл. ред. П. П. Ульянов. — Ростов н/Д: [МП Книга], 1999. — 445 с.: ил.
 Путями познания: Биографические очерки о видных ученых Ростовского государственного университета им. М. А. Суслова. — Ростов н/Д: Изд*во Рост. ун=та, 1985.
 Маркова Е. В. Ученые — узники печорских лагерей ГУЛАГа // Новая и новейшая история. 1998. № 1. С. 28.
 Краткие сведения о научно-исследовательской, педагогической и геолого-производственной деятельности Дмитрия Петровича Сердюченко за 45 лет (1927—1972) -Москва.: ИМГРЭ,	1973. −41 с.
 Бюллетень Академии наук СССР. СЕРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ No 12 • 1977 Дмитрий Петрович Сердюченко (к 75-летию со дня рождения)
 Покаяние: Мартиролог. Т. 12. Стр. 206.

Ссылки 
 Библиография и документы 
 Письма в Архиве РАН
 Репрессированные геологи
 Библиографические карточки в РНБ.
 Покаяние: Мартиролог. Т. 12. Стр. 206.

Геохимики СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище